Der Begriff Tenaris bezeichnet:

 ein Luxemburger Montanunternehmen, siehe Tenaris S.A.
 eine Pflanzengattung aus der Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse, welche aber in Brachystelma eingegliedert wurde